Die Communauté de communes des Hauts du Val de Saône ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 27. Dezember 2012 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Jussey.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Hauts du Val de Saone
Gegründet 2012